Свободь — река в России, протекает в Калужской и Тульской областях. Правый приток Оки.

География 
Река Свободь берёт начало у деревни Митинка Перемышльского района Калужской области. Течёт на юго-запад, пересекает автодорогу  и границу Тульской области. Устье реки находится около деревни Варушицы в 1178 км по правому берегу реки Оки. Длина реки составляет 25 км, площадь водосборного бассейна — 123 км².

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Окскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Ока от города Белёв до города Калуга, без рек Упа и Угра, речной подбассейн реки — бассейны притоков Оки до впадения Мокши. Речной бассейн реки — Ока.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 09010100512110000019616
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 110001961
 Код бассейна — 09.01.01.005
 Номер тома по ГИ — 10
 Выпуск по ГИ — 0

Примечания 
 

Притоки Оки (приток Волги)
Реки Тульской области
Реки Перемышльского района